Afroligusticum chaerophylloides är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Norman. Afroligusticum chaerophylloides ingår i släktet Afroligusticum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chaerophylloides